Pacific steht für:

 Pazifischer Ozean (englische Kurzform)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pacific (Kalifornien)
 Pacific (Missouri), Stadt im Franklin County und im St. Louis County
 Pacific (Washington), Stadt im King County und im Pierce County
 Pacific (Town), Town(ship) im Columbia County, Wisconsin

Schiffe:
 Pacific (Schiff, 1849)
 Pacific (Schiff, 1851)
 Pacific, Kreuzfahrtschiff (1971), siehe Pacific Princess (Schiff, 1971)
 Pacific (Schiff, 1962)
 Pacific (Schiff, 2010)

US-amerikanische Automobilhersteller:
 Pacific Automobile Company (1900–1901)
 Pacific Motor Vehicle Company (1900–1904)
 Pacific Motor and Automobile Company (1908–1909)
 Pacific Automotive Designs (1980)
 Pacific Coachworks (1980–1983)
 Pacific Coast Cobra (1984–1986)

Sonstiges:
 Pacific (Lokomotive), Dampflokomotiven
 Pacific Racing, britisches Motorsport-Team (1984–1997)

Siehe auch:
 The Pacific, US-amerikanischen Miniserie (2010)
 Pacifica